GPT, Gpt och gpt kan syfta på:

GPT och SGPT - en tidigare benämning för Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT)
GPT (IATA) - Gulfport–Biloxi International Airport i Harrison County, Mississippi, USA

GPT-2 - en tidigare autoregressiv språkmodell som använder djupinlärning för att producera människoliknande text
GPT-3 - en senare autoregressiv språkmodell

Se även 
ChatGPT - en AI-baserad chattrobot som är specialiserad på dialog
GUID Partitionstabell - ett lagringsformat för persondatorer 
GP TV - en webbteve-kanal som drivs av Göteborgs-Posten. 
OpenAI - ett ideellt forskningsbolag som inriktar sig på artificiell intelligens